

Cinema 
Salt of the Earth – film del 1917 diretto da Saul Harrison
Salt of the Earth – film documentario del 1924 prodotto dalla Fox Film Corporation
Salt of the Earth – film documentario del 1925 prodotto dalla Pinellas Films
Sfida a Silver City (Salt of the Earth) – film del 1954 diretto da Herbert J. Biberman
Il sale della terra (The Salt of the Earth) – film documentario del 2014 diretto da Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders

Musica 
Salt of the Earth  – album dei The Soul Searchers del 1974
Salt of the Earth  – album di Ricky Skaggs e The Whites del 2007
Salt of the Earth  – EP dei Texas in July del 2008